El término Halcyon puede referirse a:

Aves 
 un género de aves Halcyon;
 un ave mitológica, Alción;

Literatura 
 un diálogo corto de Platón, Halcyon (diálogo);
 Halcyon, colección de poemas de Gabriele d'Annunzio, publicada en 1903;

Música 
 un álbum de Ellie Goulding de 2012, Halcyon (álbum);

Edificios 
 Halcyon Castle, construcción en Travancore, Kerala, India;
 Halcyon Gallery, un grupo de tres galerías de arte en Reino Unido;
 Halcyon House, edificio de estilo georgiano de D.C., U.S.

Televisión 
Halcyon, una serie de televisión que se desarrolla en 2040.